

Codici 
 J9 – codice vettore IATA di Guinee Airlines e Jazeera Airways

Matematica 
 J9 – piramide pentagonale elongata, uno dei solidi di Johnson

Musica 
 Joyrex J9 – extended play di Caustic Windows del 1993